Мура́тово — деревня в Клопицком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Известна с начала XVII века, как деревня Неверовицы, принадлежащая Мурату Алексеевичу Пересветову, русскому боярину, перешедшему на службу к шведскому королю. Позднее принадлежала его потомкам — Пересветовым-Муратовым.

Упоминается на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, как мыза Neverowitz Hoff.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как мыза Nevero hoff при деревне Nerovits.

На карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года упоминается, как мыза Муратова.

Согласно 8-й ревизии 1833 года мыза Муратово с деревнями принадлежала жене тайного советника Е. Я. Икскуль.

Деревня Муратова, состоящая из 22 крестьянских дворов и смежная с ней мыза Муратова Барона Икскуля упоминаются на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

МУРАТОВА — деревня принадлежит жене генерала от инфантерии Довре, число жителей по ревизии: 67 м. п., 68 ж. п. (1838 год)

Согласно карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года деревня называлась Муратова и также насчитывала 22 двора, южнее её располагалась мыза Муратова.

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, упомянута как деревня «Murata», населённая ингерманландцами-савакотами.

В пояснительном тексте к этнографической карте она записана, как деревня Muratta (Муратова) и указано количество её жителей на 1848 год: 52 м. п., 59 ж. п., всего 111 человек.

МУРАТОВА — деревня барона Корфа, по просёлочной дороге, число дворов — 23, число душ — 48 м. п. (1856 год

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года деревня называлась Муратова и состояла из 22 крестьянских дворов, на южной окраине деревни находилась мыза Муратова, а за ней рига.

МУРАТОВО — полумызок владельческий при колодцах и пруде, по правую сторону Самрянской дороги в 46 верстах от Петергофа, число дворов — 25, число жителей: 48 м. п., 60 ж. п.; (1862 год)

В 1869 году временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у Н. И. Корфа и стали собственниками земли.

Согласно карте окрестностей Санкт-Петербурга в 1885 году деревня Муратово состояла из 24 крестьянских дворов, на её южной окраине находились мыза и гумно.

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Петергофского уезда 1887 года, мызы Муратово и Сельцо общей площадью 2929 десятин принадлежали барону М. Н. Корфу, они были приобретены до 1868 года.

В XIX веке деревня административно относилась к Витинской волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, мызы Сельцо и Муратово, а также лесная дача Лубинская общей площадью 4856 десятин принадлежали барону шталмейстеру Михаилу Николаевичу Корфу.

В 1913 году деревня также состояла из 24 дворов, на её южной окраине располагался «господский двор».

С 1917 по 1922 год деревня Муратово входила в состав Муратовского сельсовета Витинской волости Петергофского уезда.

С 1922 года, в составе Волговского сельсовета Губаницкой волости.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С февраля 1927 года, в составе Венгиссаровской волости. С августа 1927 года, в составе Горского сельсовета Волосовского района.

Согласно топографической карте 1931 года деревня насчитывала 44 двора.

По данным 1933 года деревня Муратово входила в состав Горского сельсовета Волосовского района.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 26 января 1944 года.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население деревни Муратово составляло 199 человек.

По административным данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Муратово также входила в состав Губаницкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Муратово проживали 44 человека, деревня относилась к Губаницкой волости, в 2002 году — 54 человека (русские — 72 %), в 2007 году — 35 человек.

В мае 2019 года Губаницкое и Сельцовское сельские поселения вошли в состав Клопицкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района на автодороге  (Волгово — Муратово).

Расстояние до административного центра поселения — 10 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 17 км.

Демография

Улицы 
Курганная.

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района
Мызы Ингрии